Die AAPT Championships 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 5. bis 11. Januar 2004 in Adelaide stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden die Qatar Open in Doha und die Tata Open in Chennai statt, die wie das Turnier in Adelaide zur International Series gehörten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Russe Nikolai Dawydenko, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Mit der Nummer 6 Jarkko Nieminen und Nummer 5 Taylor Dent schieden die beiden letzten Gesetzten im Halbfinale aus. Der Slowake Dominik Hrbatý gewann den Titel ohne Satzverlust und schlug im Finale den Franzosen Michaël Llodra in dessen erstem Finale. Für Hrbatý war es der erste Titel der Saison und der vierte seiner Karriere.
Im Doppel traten die Titelverteidiger, die Südafrikaner Jeff Coetzee und Chris Haggard, nicht an. Die Setzlistenersten Bob und Mike Bryan gewannen das Turnier überlegen ohne einen Satz abzugeben. Im Finale schlugen sie Arnaud Clément und den Unterlegenen des Einzels Michaël Llodra. Sie gewannen ihren 15. gemeinsamen Titel. Für Bob war es der 15. Titel der Karriere, Mike war das 17. Mal erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

Tennisturnier 2004
Tennisturnier in Adelaide